Bodin ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Bodin (1903–1961), schwedische Schauspielerin
 Elsie Bodin (1909–1998), schwedische Sängerin und Schauspielerin
 Émile Bodin (1869–1923), französischer Schriftsteller
 Esther Bodin-Karpe (* 1931), schwedische Pianistin
 Eugène Bodin (1868–1931), französischer Bakteriologe
 Félix Bodin (1795–1837), französischer Publizist und Historiker
 Gösta Bodin (1897–1965), schwedischer Schauspieler und Sänger
 Heinrich Bodin (1907–1957), französischer Künstler
 Ivan Bodin,(1923–1991), schwedischer Fußballspieler
 Jacques Bodin (* 1949), französischer Maler
 Jean Bodin (1529 oder 1530–1596), französischer Philosoph und Souveränitätstheoretiker
 Jean-François Bodin (1766–1829), französischer Schriftsteller und Historiker
 Joseph Bodin de Boismortier, (1689–1755), französischer Flötist, Cembalist und Komponist
 Kerstin Bodin (* 1950), schwedische Sportschützin
 Klaus Bodin (1919–2012), deutscher Politiker (SPD)
 Konstantin Bodin (auch: Constantine Bodin und Peter III.; 11. Jahrhundert), serbischer König und Zar von Bulgarien
 Lars-Gunnar Bodin (* 1936), schwedischer Komponist und bildender Künstler
 Lisbeth Bodin (* 1922), schwedische Sängerin und Schauspielerin
 Louis Bodin (1869–?), französischer Klassischer Philologe
 Oskar Bodin (1868–1939), deutscher Bildhauer
 Manfred Bodin (* 1939), deutscher Bankmanager
 Martin Bodin (1903–1976), schwedischer Kameramann
 Michel Bodin, französischer Historiker
 Paul-Joseph Bodin (1847–1926), französischer Ingenieur
 Pawel Iwanowitsch Bodin (1900–1942), sowjetischer General
 Pierre Bodin (* 1934), französischer Fußballspieler
 Raymond-Pierre Bodin (1948–2003), französischer Soziologe
 Serge Bodin, (* 1962), französischer Radrennfahrer
 Tomas Bodin, schwedischer Keyboarder

Bodin steht weiterhin:

 Bodin, ehemalige Kommune und heutiger Stadtteil der Stadt Bodø in Norwegen

Siehe auch:
 Baudin